Юпи (Youpi) — французское восклицание радости.
 «Юпи» — французский детский печатный журнал.
 ЮПИ, Ю-Пи-Ай (UPI) — аббревиатура «Юнайтед Пресс Интернэшнл» («United Press International»), крупнейшего информационного агентства США.
 Юпи (Yupi) — растворимый напиток в пакетиках.
 U.P. (сокр. от Upper Peninsula) — разговорное название Верхнего полуострова (часть штата Мичиган).
  Юпи! (Yupi) — свободная и открытая система управления содержимым, основанная на Yiiframework.
 Юпи, Джафер (1880—1940) — албанский политический и государственный деятель. Премьер-министр Албании в 1922 году.